Мейстарадейлдин 1956 () — 14-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1956
Фарерские острова
1956 год на Фарерских островах